Кондамин може да се односи на:

 Кондамин (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Кондамин (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Ла Кондамин, један од четири делова Монака
 Шарл-Мари де ла Кондамин, француски научник